

Sigle 
 Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik – Importante ed antica fabbrica di locomotive della Svizzera
 Sudan Liberation Movement – Movimento per la Liberazione del Sudan
 Sul livello del mare – altitudine rispetto al livello del mare

Codici 
 SLM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Matacan di Salamanca (Spagna)
 slm – codice ISO 639-3 della lingua sama pangutaran